

Geografia 
 Berre-les-Alpes è un comune francese delle Alpi marittime.
 Berre-l'Étang è un comune francese delle Bocche del Rodano.
 L'Étang de Berre è una distesa d'acqua situata nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône.

Idronimi
 La Berre è un corso d'acqua nel dipartimento dell'Aude.
 La Berre è un fiume nel dipartimento della Drôme.

Storia 
 I signori di Berre erano i titolari della signoria di Berre-les-Alpes.
 La battaglia di Berre è una battaglia dove Carlo Martello nel 737 viene a scontrarsi con i saraceni.

Patronimici 
 Philippe Berre (1954 – ), truffatore francese che ispirò il film  À l'origine di Xavier Giannoli.

Pagine correlate 

 Ber